Morris kan syfta på:

 Morris Motor Company – en brittisk biltillverkare
 Morris Garages – en biltillverkare, se MG
 Philip Morris International – ett företag inom koncernen Altria Group
 Philip Morris –  ett cigarettmärke 
 Morrisdans – en engelsk dans
 Morris (klädmärke) – ett svenskt designermärke

Personer 
 Morris (efternamn) – ett efternam och lista av personer med namnet
 Morris (serieskapare) – en serietecknare som skapade Lucky Luke
 Gus Morris – pseudonym för sångtextförfattaren Gustaf Wahlenius född 1899

Personer med förnamnet Morris
 Morris Halle – amerikansk lingvist, född 1923
 Morris Jesup – amerikansk filantrop
 Morris Louis – amerikansk konstnär, född 1912

Fiktiva personer
Darryl Morris – rollfigur i Förhäxad

Geografi

Algeriet 

 Ben Mehidi, ort, El Tarf,

Antarktis 

 Morris (udde), 
 Morris (ö),

Grönland 

Kap Morris Jesup

Kanada 

 Morris (ort i Kanada), Manitoba,

USA 

 Morris, Alabama, ort, Jefferson County, 
 Morris, Oklahoma, ort, Okmulgee County, 
 Morris, Illinois, countyhuvudort, Grundy County, 
 Morris, Minnesota, countyhuvudort, Stevens County, 
 Morris, New York, ort, Otsego County, 
 Morris, Illinois – en ort 
 Morris, Connecticut – en ort i Connecticut

Se även
 Morris County